Кизлярский отдел (уезд) — административно-территориальная единица Терской области Российской империи, существовавшая в 1785—1922 годах. Административный центр — город Кизляр.

История 
В 1785 году указом императрицы Екатерины II была образована Кавказская губерния в составе Кавказского наместничества. Кизляр стал центром образованного Кизлярского уезда.

Кизлярский отдел был образован в 1888 году, в результате реформирования военно-народного управления Терской области.

20 января 1921 года вошёл в состав Терской губернии как Кизлярский уезд. 16 ноября 1922 года Кизлярский уезд (округ), без Притеречного участка (включен в состав Моздокского округа, который в 1923 году передан ДАССР), был передан в состав Дагестанской АССР.

Население 
По переписи 1897 года, население отдела составляло 102 395 человек

По национальному составу:

Административное деление 
В 1913 году в состав отдела входило 19 станиц, 6 сельских правлений и 1 кочевье:

 Станицы:

 Сельские правления:

 Кочевья:
 Караногайское — ставка Терекли-Мухтен.

В 1914 году округ делился на 4 участка:

1-й участок:
 с. Карабаглы, при нём хутора: Хоменко, Васюка, Шоймы, Мартыненко, Селих, Ивана Вовк, Ново-Романовский, Николаевский, Юрченко, Павлюка, Бабича, Бабакова, Поликарпа Вовк;
 с. Тарумовка, при нём хутора: Херсонский, Ново-Дмитриевский, Хохлачева, Григория Вовка, Важничаго;
 с. Раздолье, при нём хутора: Еговцевой, Кулакова, Линченко;
 с. Таловское;
 с. Чёрный Рынок, при нём хутора: М. Бабича, Д.Бабича, В.Еременко, С. Еременко, Булыщенко;
 с. Бирюзяк;
 с. Юрковское, при нём хутор: Бредихина;
 с. Коктюбей;
 с. Подстенно-Бабинское;
 с. Брянское, при нём хутора: Новый Бахтемир, Суюткина Коса, Култук, Шандруковский, Новый Чечень;
 с. Большая Арешевка, при нём хутора: Кубаского товарищества, Скибицкой, Карпушина, рыб. пром. Тангиева;
 с. Малая Арешевка, при нём хутора: Ширяева, Мелькомова, Дюковой, Бредихина, Старо-Серебряковка, Калантаровой, Ново-Серебряковка, Горба, Маркова, Ново-Георгиевский, Ушинкин, Александрина, Фляйг, Ново-Кавказский, Ивана Бредихина, Кустурова;
 с. Остров Чечень.
2-й участок:
 ставка Терекли-Мектеб, при ней аулы: Уйсалаган, Орта-Тюбе, Карагас-Мектеб, Суюндук-Мулла, Беш-Тюбе, Аджимурат, Ас, Махмуд-Мектеб, Джумали-Мектеб, Муллали-Мектеб, Гогули-Мектеб;
3-й участок:
 ст-ца Щедринская, при нёй хутора: Мирончиков, Кысык;
 ст-ца Шелковская;
 с. Шелкозаводское, при нём хутора: Харьковский, Петренко, Ломоносова, Паробоч;
 ст-ца Гребенская, при ней хутор: Воскресенский;
 ст-ца Старогладковская, при ней хутор: Веселый Кут;
 ст-ца Курдюковская;
 ст-ца Каргалинская, при ней хутора: Чебутлинский, Церковный;
 ст-ца Дубовская;
 ст-ца Бороздинская;
 ст-ца Александро-Невская, при ней хутора: Крыжко, Середы, Вовка;
 ст-ца Александрийская, при ней хутора: Чернявский, Новогладковский, Пимонов, Найденов, Г. Коновалова, Важнечего, Гренко, Чистикова, Аверьяновский, Ф.Бредихина, Мамаджановский, И. Бредихина, С.Коновалова, А.Бредихина, И.Бредихина, Густомясова, А.Бредихиной, Шевченко, Старогладковский, Е.Бредихиной, И.Коновалова, Расланбечиха, Чаканный, Конный Култук, Старо-Теречный, Лапуховка, Шутовский, Крайновский, Ново-Теречный, Нефедовский, Хазовский, Старый Бектемир, Ф.Карпушина, Сарсар, О.Козыревой, С.Козырева, Михайленко, Погребняка;
4-й участок:
 ст-ца Червлённая, при ней хутора: Старо-Федюшкин, Максимов, Семенкин, Баклазан, Сала-су;
 ст-ца Николаевская, при ней хутора: Семиколодцы, Капланкин, Стригунов;
 ст-ца Калиновская, при ней хутора: Жужлев, Аксёнов, Постный, Липатов, Садки, Крючков, Черногаев, Камышев, Бештов, Селиванкин, Карнеев, Сабан, Лаврентьев, Бирючий, Кучуков, Бежанов, Черненьки, Василь-Кую, Калмычков, Батыркин;
 ст-ца Савельевская, при ней хутора: Сомов, Сидоричев;
 ст-ца Барятинская;
 ст-ца Кахановская, при ней хутор: Ново-Крестьянский;
 ст-ца Ильинская;
 ст-ца Петропавловская;
 ст-ца Грозненская, при ней хутор: Правилина;
 ст-ца Ермоловская, при ней хутора: Васильева, Кузнецова, Старо-Баскаков, Ново-Баскаков;
 ст-ца Романовская, при ней хутора: Гунюшки, Новый хутор.

Примечания

Литература 
 Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. т.68 Терская область. 1905 г.

Ссылки 
 

Терская область